Стратт () — английская фамилия. Известные носители:

 Стратт, Джедедайя (1726—1797) — британский предприниматель.
 Стратт, Джозеф (1765—1844) — английский предприниматель и филантроп.
 Стратт, Джордж Герберт (1854—1928) — английский предприниматель и филантроп.
 Стратт, Уильям (1756—1830) — английский предприниматель.

См. также 
 Стретт